Самойло́вич — українське прізвище, походить від українського імені Самійло.

 Самойлович Анатолій Григорович (1906—2006) — українській фізик.
 Самойлович Віктор Петрович (1911—2000) — дослідник народної архітектури, педагог, зодчий, професор, доктор мистецтвознавства.
 Григорій Самойлович (? —1687) — український політичний діяч, син Гетьмана Івана Самойловича, полковник Чернігівського полку Війська Запорозького Городового.
 Самойлович Данило Самійлович (1744—1805) — український медик.
 Самойлович Євфимія Василівна (бл.1663 —1717) — дружина Павла Полуботка.
 Самойлович Захарія (? — ?) — київський гравер на міді кінця XVII — початку XVIII століття.
 Самойлович Іван Самійлович (~1630 — 1690) — гетьман Лівобережної України.
 Самойлович Максим Олександрович (1980—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самойлович Микола (1890—1951) — політичний і громадський діяч.
 Самойлович Михайло Васильович — полковник Гадяцький (1678—1687)
 Самойлович Олександр Миколайович (1880—1938) — російський і радянський сходознавець-тюрколог, академік АН СРСР.
 Самойлович Рудольф Лазарович (1881— ~1940) — радянський полярний дослідник.
 Самойлович Семен Іванович (1660—1685) — український військовик і дипломат, син гетьмана Івана Самойловича, наказний гетьман, стародубський полковник.
 Серафим Самойлович (в миру Семен Миколайович Самойлович (1881—1937) — релігійний діяч Російської імперії та СССР, місіонер на Алясці. Архієпископ Углицький, вікарій Ярославської єпархії РПЦ МП, місцеблюститель РПЦ.
 Шоломова (Самойлович) Софія Богданівна (1940—2010) — українська книгознавиця та краєзнавиця, історикиня.

Див. також 
 Самойловичі — козацький рід, який походить від Самуїла, священика поселення Ходоркова на Сквирщині.
 Самойловичі (село)

Українські прізвища